Janusz Majewski (1931) lengyel filmrendező, forgatókönyvíró
Janusz Majewski (1940) lengyel vívó, olimpikon